Шарлевој има више значења:
 Округ Шарлевој (Мичиген)
 Шарлевој (Мичиген)